András Kovács peut désigner :
 András Kovács (1925-2017), un réalisateur et scénariste hongrois ;
 András Kovács (1946-), un historien roumain.